Erva-da-inveja é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Ruta chalepensis
 Vinca difformis subsp. difformis
Vinca difformis